Noteriades är ett släkte av bin. Noteriades ingår i familjen buksamlarbin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Buksamlarbin
Noteriades